Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du 10 au .

Irina-Camelia Begu remporte le simple dames. En finale, elle bat Donna Vekić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Paula Kania et Polina Pekhova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Tachkent
2012 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2012